Plusieurs formations politiques se sont appelées parti communiste en Suède :
 le Parti de gauche de 1921 à 1967,
 le KFML à partir de 1967,
 le KFML(r)'' depuis 1970.